Solpuga är ett släkte av spindeldjur. Solpuga ingår i familjen Solpugidae.

Dottertaxa till Solpuga, i alfabetisk ordning 

 Solpuga alstoni
 Solpuga angolensis
 Solpuga atriceps
 Solpuga bechuanica
 Solpuga bovicornis
 Solpuga brunnipes
 Solpuga butleri
 Solpuga carvalhoi
 Solpuga centenariorum
 Solpuga chelicornis
 Solpuga conservatorum
 Solpuga festae
 Solpuga fitzsimonsi
 Solpuga hewitti
 Solpuga hispidicelis
 Solpuga machadoi
 Solpuga massaica
 Solpuga matabelena
 Solpuga mulongoa
 Solpuga praedatrix
 Solpuga richardi
 Solpuga robusta
 Solpuga roeweri
 Solpuga rufescens
 Solpuga simplex
 Solpuga suffusca
 Solpuga truncata
 Solpuga upembana
 Solpuga venosa
 Solpuga villosa
 Solpuga wittei
 Solpuga zuluana

Källor

Externa länkar 

Skorpionspindlar
Solpuga